Lilla Ådholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Ådholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Lilla Ådholmen, Esbo, Nyland,

Se även
Ådholmen
Stora Ådholmen

Robotskapade Finlandförgreningar